Guraró község () község Szeben megyében, Romániában. Központja Guraró, beosztott falvai nincsenek.

Fekvése 
Nagyszebentől 18, Szelistyétől 15,  Vízaknától 22 kilométerre található a Szebeni-havasok bejáratánál.

Népessége 
1850-től a népesség alábbiak szerint alakult:

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a község népessége 3621 fő volt, melynek 96,58%-a román. Vallási hovatartozás szempontjából a lakosság 89,56%-a ortodox, 5,39%-a hetednapi adventista, 1,05%-a baptista.

Története

Nevezetességei 
A község területéről az alábbi épületek szerepelnek a romániai műemlékek jegyzékében:
 az 541. szám alatti 19. századi fedett fahíd (LMI-kódja SB-II-m-B-12393)
 az 507. szám alatti, 19. századi faház (SB-II-m-B-12394)
 a 936. szám alatti, 19. századi faház (SB-II-m-B-12395)
 az 1074. szám alatti, 19. századi kallómalom (SB-II-m-B-12396)
 a Szent Paraszkiva-templom (SB-II-m-B-12397)

Országos szinten védett terület a Iezerele Cindrelului.

Híres emberek 
 Gurarón született Aurel Decei (1905–1976) történész, orientalista.

Jegyzetek

Források 
 

Szeben megye községei